miejscowość:
 Końska – część miasta Trzyniec w Czechach, dawniej niezależna wieś na Śląsku Cieszyńskim
 Końska – wieś na Słowacji, w powiecie Liptowski Mikułasz
 Konská – wieś na Słowacji, w powiecie Żylina.
góra:
 Końska (Góry Krucze) – szczyt w Górach Kruczych

Zobacz też 
 Trzyniec-Końska – stacja kolejowa